Live in Amsterdam – album gitarzysty Joego Bonamassy oraz piosenkarki Beth Hart
 Live in Amsterdam – album grupy Fishbone
 Live in Amsterdam – album Janis Joplin oraz Kozmic Blues Band
 Live in Amsterdam – album grupy Toto